Корал Эррера Гомез (; род. в 1977 году) — испанская писательница и феминистка, проживающая в Коста-Рике. Она известна своей критикой концепции романтической любви и своим вкладом в исследования.

Образование 
Корал имеет учёную степень по гуманитарным и аудиовизуальным коммуникациям в Университете Карлоса III в Мадриде. Она получила докторскую степень по гуманитарным наукам и коммуникациям в том же университете и защитила диссертацию о романтической любви на Западе и её связи с капитализмом, патриархатом и демократией. Она исследовала социокультурное конструирование реальности, пола и романтической любви; как Запад «строит» эмоции с помощью символов, мифов и обрядов; и как романтическая любовь увековечивает капитализм, патриархат и демократию.

Литературные произведения 
После получения докторской степени, а также из-за экономического кризиса в Испании в 2008 году, Гомес переехала в Коста-Рику после долгого пребывания в Париже. Она публиковала статьи в различных средствах массовой информации, таких как журнал «Pikara», журнал «El País», интернет-журнал «Eldiario.es» и журнал «El Ciudadano», и участвовала в таких телешоу, как «La Tuerka».

Основная тема её работы — критика романтической любви с гендерной, а также своеобразной точки зрения. Она утверждает, что романтизм является продуктом патриархата, а также он играет фундаментальную роль в бинарном и иерархическом построении гендерного неравенства. Кроме того, она утверждает, что есть разные способы понимания и переживания любви, которые в самом деле освобождают и удовлетворяют, нежели традиционные.

Опубликованные книги 
 Más allá de las etiquetas: hombres, mujeres y trans (2010 год).
 La construcción sociocultural del amor romántico (2011 год).
 Bodas Diversas y Amores Queer (2013 год).
 Bodas reales, bodas patriarcales: análisis queer de la boda de los príncipes de Asturias (2014 год).

Примечания 

Писатели Испании
Испанские писатели XXI века
Деятели феминизма Испании
Гендерные исследования